Хуан Амат Фонтанальс (, ; ) — испанский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.

Биография 
Хуан Амат родился 10 июля 1946 года в испанском городе Тарраса.

Играл в хоккей на траве за «Эгару» из Таррасы. В её составе дважды выигрывал Кубок Европы (1969—1970), шесть раз — чемпионат Испании (1971—1975, 1979), пять раз — Кубок короля (1968—1969, 1971—1973).

В 1968 году вошёл в состав сборной Испании на Олимпийских играх в Мехико, занявшей 6-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 5 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Новой Зеландии.

В 1969 году был награждён Серебряной медалью за спортивные заслуги.

В 1972 году вошёл в состав сборной Испании на Олимпийских играх в Мюнхене, занявшей 7-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 9 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Аргентины.

В 1976 году вошёл в состав сборной Испании на Олимпийских играх в Монреале, занявшей 6-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 7 матчей, забил 7 мячей (три в ворота сборной ФРГ, по одному — Пакистану, Новой Зеландии, Бельгии и Малайзии).

В 1980 году вошёл в состав сборной Испании на Олимпийских играх в Москве и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 7 матчей, забил 16 мячей (восемь в ворота сборной Кубы, четыре — Индии, два — Танзании, по одному — СССР и Польше). На счету Амата — все три мяча в ворота индийцев в финале, где испанцы уступили (3:4).

В составе сборной Испании в 1970 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Брюсселе, в 1971 году — серебряную медаль чемпионата мира в Барселоне, в 1974 году — золотую медаль чемпионата Европы в Мадриде.

В течение карьеры провёл за сборную Испании 144 матча.

Скончался 11 мая 2022 года.

Семья 
Представитель хоккейной и олимпийской династии. Братья Хуана Амата Педро Амат (род. 1940), Хайме Амат (1941—2020) и Франсиско Амат (род. 1943), племянники Пол Амат (род. 1978) и Хайме Амат (род. 1970) также играли за сборную Испании по хоккею на траве.

Педро Амат участвовал в летних Олимпийских играх 1960 (бронза), 1964 и 1968 годов, Франсиско Амат — 1964, 1968 и 1972 годов, Хайме Амат-старший — 1964 и 1972 годов.

Пол Амат участвовал в летних Олимпийских играх 1996 (серебро), 2000, 2004, 2008 (серебро) и 2012 годов, Хайме Амат-младший — 1992, 1996 (серебро) и 2000 годов.

Примечания 

Хоккеисты на траве Испании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Европы по хоккею на траве